Вівіана Боттаро  — італійська каратистка, бронзова призерка Олімпійських ігор 2020 року, чемпіонка світу та Європи.

Спортивні досягнення

Посилання 
 Вівіана Боттаро  на сайті World Karate Federation.

Італійські каратисти
Італійські бронзові олімпійські медалісти
Бронзові призери літніх Олімпійських ігор 2020
Каратисти на літніх Олімпійських іграх 2020